Kovács Károly
Kovács Károly (1818–1897) földbirtokos, köz- és váltóügyvéd, megyebizottsági tag
Kovács Károly (1839–1904) Zalaegerszeg polgármestere 1885–1895 között
Kovács Károly (1868–1945 után) plébános
Kovács Károly (1875–1937) főgimnáziumi tanár
Kovács Károly (1875–1946) festőművész
Kovács Károly (1898–1976) újságíró, költő, jogász
Kovács Károly (1902–1990) színművész
Kovács Károly (1907) ökölvívóedző, sportvezető
Kovács Károly (1914) fényképész
Kovács Károly (1926–?) villamosmérnök, országgyűlési képviselő (1971–1990)
Kovács Károly (1931–2007) politikus, diplomata
Kovács Károly (1948) röplabdázó, edző, sportvezető
Kovács Károly (1949) vízilabdázó

hasonló nevű személyek
E. Kovács Károly (1955) cselgáncsozó
Kovács Károly Pál (1907–1989) Kossuth-díjas gépészmérnök, az MTA tagja
Bóna Kovács Károly (eredeti neve: Kovács Károly) (1897–1970) magyar szobrász, festő, művésztanár

Jegyzetek